Selvik är en tätort i Norge, belägen i Sande kommun, Vestfold fylke.

Referenser

Orter i Vestfold fylke
Sande kommun, Vestfold